Gsell ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Gsell (* 1967), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Benedikt Gsell (1823–1901), österreichischer Ordensgeistlicher und Historiker
 Daniela Schlettwein-Gsell (1930–2022), Schweizer Gerontologin und Mäzenin
 Emil Gsell (1899–1973), Schweizer Ökonom
 Émile Gsell (1838–1879), französischer Fotograf und Forschungsreisender in Vietnam und Kambodscha
 Fritz Gsell (1913–2002), Schweizer Maler
 Gaspard Gsell (1814–1904), französischer Glasmaler
 Georg Gsell (1673–1740), Schweizer Maler
 Gitta Gsell (* 1953), Schweizer Filmregisseurin
 Jakob Gsell (Friedrich Jakob Gsell; 1812–1871), französisch-österreichischer Wollhändler und Kunstsammler

 Klemens Gsell (* 1961), deutscher Politiker (CSU)
 Konstantin Gsell (1896–1978), deutscher Politiker (CDU) 
 Lucien Laurent-Gsell (1860–1944), französischer Maler Schweizer Herkunft
 Ludwig Gsell (um 1425–nach 1503), Schweizer Münzmeister
 Margrit Gsell-Heer (1887–1967), Schweizer Malerin, Bildhauerin und Grafikerin
 Markus Gsell (* 1985), Schweizer Fußballspieler
 Monika Gsell (* 1961), Schweizer Psychoanalytikerin, Kultur- und Genderforscherin
 Otto Gsell (1902–1990), Schweizer Mediziner
 Robert Gsell (1889–1946), Schweizer Luftfahrtpionier
 Robert Gsell (Ingenieur) (1888–1936), Bauingenieur
 Rudolf Gsell (1892–1953), Schweizer Geologe
 Stéphane Gsell (1864–1932), französischer Althistoriker
 Tatjana Gsell (* 1971), deutsche Reality-TV-Teilnehmerin
 Theodor Gsell Fels (1818–1898), Schweizer Schriftsteller, Kunsthistoriker und Mediziner
 Uli Gsell (* 1967), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Gsell (1910–1980), deutscher Ingenieur, Werkdirektor und Volkskammerabgeordneter 

Siehe auch:
 Gesell